Paul Kunz ist der Name folgender Personen:
* Paul Kunz (Politiker) (1886–1967), Schweizer Politiker und Journalist 
 Paul Kunz (Bildhauer) (1890–1959), Schweizer Bildhauer und Holzschneider 
 Paul Kunz (Physiker) (1942–2018), US-amerikanischer Teilchenphysiker und Softwareentwickler